Van den Hout ist die niederländische Bezeichnung für von dem Holz und der Familienname folgender Personen:

 Paul van den Hout (* 1963), niederländischer Bildhauer, Maler und Installationskünstler
 Ron van den Hout (* 1964), niederländischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Groningen-Leeuwarden
 Willem van den Hout (1915–1985), niederländischer Schriftsteller und Publizist